Луговое — посёлок в Балашовском районе Саратовкой области. Входит в состав Старохопёрского сельского поселения.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Безобразовка переименовано в Луговое.

Население

Примечания 

Населённые пункты Балашовского района